Příjmení Šrom nosí více osobností:

 Alena Šromová (* 1959) – česká politička a praktická lékařka
 František Alois Šrom (1825–1899) – moravský právník a politik
 Hana Šromová (* 1978) – česká tenistka
 Karel Šrom (1904–1981) – hudební skladatel a publicista
 Leopold Šrom (1917–1968) – československý stíhací pilot Royal Air Force a 1. československé letecké divize ve druhé světové válce
 Pavel Šrom (* 1954) – český herec
 Vojtěch Šrom (* 1988) – český fotbalový brankář

Související články 
 Šromové – novodobý moravský šlechtický rod

Externí odkazy